

Persone 
 Carl Friese – attore teatrale e regista tedesco di origine ungherese
 Friedemann Friese – autore di giochi tedesco
 Heinrich Friese – biologo ed entomologo tedesco
 Werner Friese – calciatore e allenatore di calcio tedesco orientale, portiere

Pagine correlate 
 Friese-Greene